María Ana Josefa de Austria (Regensburg, 20 de diciembre de 1654-Viena, 14 de abril de 1689) fue una Archiduquesa de Austria, hija del emperador Fernando III y su tercera esposa, la princesa Leonor Gonzaga-Nevers.

Biografía 
María Ana Josefa era hija del emperador Fernando III y su tercera esposa, la princesa Leonor Gonzaga-Nevers. Su hermano era el emperador Leopoldo I de Habsburgo, quien estaba casado desde 1676 con Leonor Magdalena de Palatinado-Neoburgo. Este matrimonio hizo aún más urgente el deseo de aumentar las conexiones entre la Casa dinástica de Palatinado-Neoburgo y la familia imperial.

Matrimonio e hijos 
Por esta razón, la archiduquesa se casó el 25 de octubre de 1678 en Wiener Neustadt, con el príncipe elector Juan Guillermo del Palatinado (1658-1716), hermano de la emperatriz Leonor. A causa del matrimonio con la hija del emperador, Juan Guillermo en 1679 obtuvo el título de duque de Jülich y Berg. El matrimonio fue celebrado por el Arzobispo Leopoldo Carlos von Kollonitsch y para conmemorar el acontecimiento, su cuñada, la emperatriz Leonor erigió una columna mariana en la plaza principal de Wiener Neustadt. Después de su matrimonio con la archiduquesa, Juan Guillermo comenzó a tener su lujosa corte en Dusseldorf.

De este matrimonio nacieron en 1683 y 1686, dos hijos, que permanecieron sin nombre, pues ambos vivieron un solo día. María Ana murió a la edad de 34 años, durante una visita a la corte imperial de Viena, víctima de la tuberculosis y fue enterrada en la Cripta Imperial de Viena.

Antepasados 

</center>

Bibliografía 
 Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich (Diccionario Biográfico del Imperio de Austria), Viena, 1861, Vol. VII, p. 29 (versión en línea) (en alemán)
 Harm Klueting, Wolfgang Schmale: ''Das Reich und seine Territorialstaaten im 17. und 18. Jahrhundert, Band 10, LIT Verlag Münster, 2004, S. 69

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Consortes de miembros de la casa de Wittelsbach
Nobles alemanas del siglo XVII
Realeza alemana
Fallecidos por tuberculosis
Nacidos en Ratisbona
Fallecidos en Viena
Austríacas del siglo XVII